Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Святослав Ігорович

Ву́лиця Святослава Хороброго (також вулиця Князя Святослава) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 вулиця Святослава Хороброго — вулиця в місті Вінниця.
 вулиця Святослава Хороброго — вулиця в місті Дніпро
 вулиця Святослава Хороброго — вулиця в місті Ізмаїл.
 вулиця Святослава Хороброго — вулиця в місті Київ
 вулиця Святослава Хороброго — вулиця в місті Коростишів.
 вулиця Святослава Хороброго — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Святослава Хороброго — вулиця в місті Марганець.
 Вулиця Святослава Хороброго — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Святослава Хороброго — вулиця в місті Черкаси.
 Вулиця Святослава Хороброго — вулиця в місті Шпола.

Вулиця Князя Святослава 

 Вулиця Князя Святослава — вулиця в місті Бориспіль.
 Вулиця Князя Святослава — вулиця в місті Канів.
 Вулиця Князя Святослава — вулиця в місті Козятин.
 Вулиця Князя Святослава — вулиця в місті Костопіль.
 Вулиця Князя Святослава — вулиця в місті Новоукраїнка
 Вулиця Князя Святослава — вулиця в місті Первомайськ.
 Вулиця Князя Святослава — вулиця в місті Радехів.
 Вулиця Князя Святослава — вулиця в місті Суми.

Див. також 
 площа Князя Святослава — площа в місті Львів.
 вулиця Святославська — вулиця в місті Київ.
 провулок Святослава Хороброго — провулок у місті Вінниця.
 провулок Святослава Хороброго — провулок у місті Кременчук.

Примітки